Dalla Costa peut désigner :

Toponymes

Dalla Costa : l'une des 10 paroisses civiles de la municipalité de Caroní dans l'État de Bolívar ; 
 Dalla Costa : l'une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Sifontes dans l'État de Bolívar.

Patronyme 
 Lamberto Dalla Costa (1920-1982) est un bobeur italien.

Homonymie de toponyme